Järptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Järptjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (21,5 ha)
Järptjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (20,1 ha)
Stor-Järptjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Järptjärnen, sjö i Sundsvalls kommun,  (4,42 ha)
Stor-Järptjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (20 ha)
Järptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Järptjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (13,8 ha)

Naturreservat
 Järptjärn (naturreservat) – ett naturreservat i Vindelns kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn